Ива́н Ереме́евич Я́ковлев (, Санкт-Петербург, Российская империя — , там же) — русский живописец, малый портретист позднего русского классицизма первой половины XIX века. Академик (с 1812; ассоциированный член — «назначенный» с 1811) и профессор (с 1839) Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге; сын отставного сержанта Вятского пехотного полка Еремея Яковлева. В возрасте двенадцати лет в 1798 году был принят воспитанником Императорской Академии художеств и впоследствии был в ней учеником Степана Семёновича Щукина.

В ходе обучения в Академии художеств был Яковлев был отмечен в 1805 году второй серебряной медалью, в 1806-м — первой серебряной; в 1808 году получил малую золотую медаль за картину «Скульптор в своей мастерской» и был выпущен из академии с аттестатом 1-й степени и званием художника XIV класса.

В 1811 году за автопортрет (находился в Румянцевском музее в Москве; ныне в Третьяковской галерее) признан назначенным в академики, а в 1812 году за портрет Дмитрия Григорьевича Левицкого (находился в конференц-зале Академии художеств; ныне в Русском музее) Яковлев был удостоен степени академика.

В 1814 году И. Е. Яковлев был определён рисовальным учителем в академию. Некоторое время преподавал рисование также в горном кадетском корпусе.

В 1839 году за написанную по заданной академией программе картину «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине» (находилась в музее Академии художеств) Яковлев был возведён в звание профессора.

Был похоронен на Смоленском православном кладбище; могила не сохранилась.

Галерея

Примечания

Литература 

Документы
 
 
Характеристики творчества. Атрибуции произведений
 
 
Собрания произведений
 
 
 
Другие работы
 
 
 
 
 
 
Словари и энциклопедии

Ссылки 
 Профиль И. Е. Яковлева на портале «Виртуальный Русский музей»

Художники России в общественном достоянии
Преподаватели Императорской Академии художеств
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены